Підрозділ окружного секретаріату Східний Валікамам — підрозділ окружного секретаріату округу Джафна, Північна провінція, Шрі-Ланка. Складається з 31 Грама Ніладхарі.

Демографія

Джерела 
 Divisional Secretariats Portal 
 Basic Population Information on Jaffna District 2007 

Підрозділи окружного секретаріату Шрі-Ланки
Адміністративний поділ Шрі-Ланки